Rywalizacja mężczyzn w muldach podwójnych podczas mistrzostw świata w Ałmaty została rozegrana na trasie o nazwie The Conal. Fazy 1/32 oraz 1/16 finału rozegrano 9 marca o 12:45, z kolei pozostałe rundy tego samego dnia o 15:00. Złoty medal wywalczył Kanadyjczyk Mikaël Kingsbury, który pokonał w dużym finale Matta Grahama. W małym finale triumfował Ikuma Horishima. zdobywając tym samym brązowy medal.

Drabinka zawodów 
Opracowano na podstawie materiału źródłowego:

Sekcja 1

Sekcja 2

Sekcja 3

Sekcja 4

Finały

Przypisy 

Mistrzostwa Świata w Narciarstwie Dowolnym i Snowboardingu 2021